Бадави Русланович Гусейнов (; 11 июля 1991, Каспийск, Дагестанская ССР) — российский и азербайджанский футболист, защитник клуба «Карабах» (Агдам) и сборной Азербайджана.

Клубная карьера

Дагдизель 
Бадави Гусейнов — воспитанник дагестанского футбола. С 2007 года выступал за каспийский «Дагдизель». В 2008-2010 годах Гусейнов провёл 49 игр в составе каспийской команды в первенстве второй лиги. Также он сыграл 2 матча в рамках Кубка России.

Анжи 
В конце августа 2010 года был заявлен за молодёжную команду «Анжи», в составе которой в дебютный сезон провёл 11 матчей. В сезоне 2011 года был основным игроком «Анжи», провёл все матчи и лишь однажды был заменён в первенстве молодёжных команд. За три сезона в составе «молодёжки» Бадави 37 матчей. В одной из игр забил гол.

Аренда в Сумгаит-Шехер 
Несмотря на то, что Гусейнов был капитаном молодёжной команды, «Анжи» отдал его в аренду азербайджанскому клубу «Сумгаит-Шехер» до конца сезона 2011/12. В составе этого клуба Бадави провёл 26 матчей, из них в 25 провёл на поле все 90 минут. Во встрече с «Кяпазом» (2-й тур) 18 марта 2012 года на 17-й минуте Гусейнов забил единственный автогол в своей карьере.

Переход в Карабах 
После окончания аренды Бадави Гусейнов 31 августа 2012 года перебирается в агдамский «Карабах». В этом клубе он раскрылся как один из лидеров команды, на долгие годы застолбив место центрального защитника в стартовом составе.

Международная карьера 
18 августа 2011 вместе со своим одноклубником Михаилом Зайцевым получил приглашение на учебно-тренировочные сборы молодёжной сборной Азербайджана в немецком Франкфурте, которые прошли с 22 по 29 августа. За молодёжную сборную дебютировал в отборочном матче к чемпионату Европы среди молодёжных команд 2013 года, отыграв весь матч против молодёжной сборной Англии. В феврале 2012 года был вызван в национальную сборную страны, был включён в заявку команды на матч против Сингапура, который проходил в ОАЭ, однако на поле так и не вышел. Дебютировал за сборную же 29 февраля в матче с Палестиной.

Достижения 
 «Карабах»
 Чемпион Азербайджана (8): 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2021/22
 Обладатель Кубка Азербайджана (3): 2014/15, 2015/16, 2016/17

Статистика выступлений

Клубная статистика 
По состоянию на 28 июля 2022 года.

Матчи в сборной 

Итого: сыграно матчей: 64 / забито голов: 1; победы: 16, ничьи: 15, поражения: 33.

Примечания

Ссылки 
 Бадави Гусейнов: БЫТЬ КАПИТАНОМ — РЕШЕНИЕ ТРЕНЕРА
 Профиль игрока на сайте клуба «Карабах» (Агдам)

Футболисты России
Футболисты Азербайджана
Игроки сборной Азербайджана по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Азербайджана по футболу
Игроки ФК «Дагдизель»
Игроки ФК «Сумгайыт»
Игроки ФК «Карабах» Агдам